Бразил Тенис Къп 2015 е 3–тото издание на Бразил Тенис Къп. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA на WTA Тур 2015. Провежда се на червени кортове във Флорианополис, Бразилия от 27 юли до 2 август 2015 г.

Точки и награден фонд

Точки

Награден фонд

Участници на сингъл

Поставени тенисистки 

 1 Класиране към 20 юли 2015 г.

Други участници 
Тенисистки, получили Wild Card в основната схема:
  Каролина Алвис
  Мария-Фернанда Алвис
  Луиза Стефани

Тенисистки, преминали квалификациите:
  Синди Бургер
  Сюзън Челик
  Андреа Гамис
  Кирин Лемоан
  Анастасия Пивоварова
  Лаура Поус-Тио

Отказвания 
 Преди началото на турнира
  Беатрис Хадад Мая
  Йохана Ларсон
  Юлия Путинцева
  Сара Сорибес Тормо

Участници на двойки

Поставени двойки 

 1 Класиране към 20 юли 2015 г.

Други участници 
Двойки, получили Wild Card в основната схема:
  Каролина Алвис /  Луиза Стефани
  Ерика Дрозд Перейра /  Ингрид Гамара Мартинс

Отказвания 
 По време на турнира
  Синди Бургер

Шампиони

Сингъл 

  vs.

Двойки 

  /  vs.  /

Външни препратки 
 Официален сайт

WTA Тур 2015
Бразил Тенис Къп